Jordi Mestre Molina (Barcelona, 1981 — Madrid, 2020), actor, model i presentador, conegut com a reporter 
 Jordi Mestre i Vergés